Sezon 1950/1951 był 27. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytuł obroniła drużyna Malmö FF. Tytuł króla strzelców zdobył Hasse Jeppson, który w barwach Djurgårdens IF strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1950 w piłce nożnej
1951 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1950 w Szwecji
1951 w Szwecji